Ива́н Шува́лов: Шувалов, Иван Григорьевич (1900—1938) — советский химик-технолог, первый директор завода «Акрихин».
 Шувалов, Иван Евсеевич (1875—1909) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Самарской губернии.
 Шувалов, Иван Иванович (1727—1797) — генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, основатель Московского университета и Петербургской академии художеств.
 Шувалов, Иван Максимович(старший) (1676—08.09.1735) — комендант крепости Выборг.
 Шувалов, Иван Михайлович (1865—1905) — русский драматический актёр.
 Шувалов, Иван Семёнович (1898—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.